Die Bobrow Diwision () ist eine der vier Divisionen der Kontinentalen Hockey-Liga (KHL). Sie ist nach dem ehemaligen sowjetischen Eishockeyspieler Wsewolod Bobrow benannt und Teil der West-Konferenz.

Die Einteilung der Divisionen, die sich aus jeweils sechs Mannschaften zusammensetzt, basierte in der ersten Spielzeit im Gegensatz zum nordamerikanischen Vorbild der National Hockey League nicht auf der geographischen Lage der Teams zueinander, sondern erfolgte nach einem Schlüssel, der den Ergebnissen der letzten fünf Spielzeiten unterlag. Durch diesen Schlüssel sollte eine jährliche Neueinteilung der Divisionen erfolgen.

Das Prinzip wurde jedoch schnell verworfen und die Teams geografisch eingeteilt.

Teams 
In der Saison 2018/19:
 HK Dynamo Moskau
 Jokerit Helsinki
 Sewerstal Tscherepowez
 HK Spartak Moskau
 Dinamo Riga
 SKA Sankt Petersburg

Teilnehmerübersicht

Meister 
Folgende Mannschaften konnten die Meisterschaft innerhalb der Bobrow Diwision gewinnen:

Gagarin-Pokal-Sieger 
Bisher kamen vier Gewinner des Gagarin-Pokals aus dieser Gruppe.

Saisonstatistik 

*       = Playoff-Qualifikation, Punkte in Klammern

Diwision, Bobrow